MMC steht für:
 Magic Media Company, TV-Produktionsunternehmen in Köln-Ossendorf sowie ehemals in Hürth
 Marianische Männerkongregation, die Laienorganisation der Jesuiten, siehe Gemeinschaft Christlichen Lebens
 Marsh & McLennan Companies, eine amerikanische Firma
 Mega Manga Convention, Anime-Convention in Berlin, siehe AniMaCo und Mega Manga Convention
 Meharry Medical College, ein amerikanisches College zur Ausbildung von afro-amerikanischen Ärzten
 Meningomyelozele, eine Fehlbildung des Rückenmarks
 4-Methylmethcathinon, eine alternative Bezeichnung für die psychoaktive Substanz Mephedron
 Metal Matrix Composite, ein Verbundwerkstoff aus Metall und Keramik, siehe Metallmatrix-Verbundwerkstoff
 Mezopotamya Music Channel, ein kurdischer Musik-TV-Sender, siehe auch kurdische Medien
 Mickey Mouse Club, eine von Disney produzierte amerikanische Fernsehsendung für Kinder und Jugendliche
 Microsoft Management Console, dient zur Verwaltung des Betriebssystems Windows
 MIDI Machine Control, Spezifikation zur Fernsteuerung von Audio-Geräten, siehe Musical Instrument Digital Interface
 Mitomycin C, Zytostatikum, Wirkstoff in der Krebstherapie
 Mitsubishi Motors Corporation, ein japanischer Automobilhersteller
 Mobile Module Connector, ein Sockel für Prozessormodule in Laptops
 Modernising Medical Careers, Reform-Programm zur Modernisierung der Ärzte-Ausbildung im englischen Gesundheitssystem NHS
 Multimedia Card, ein Speichermedium ohne bewegliche Teile basierend auf Flash-Speicher
 Multimedia Center, ein Verbund aus Hardware und Software für Multimedia-Anwendungen
 Multimedia Commands, eine Menge von Befehlen für CD/DVD-Brenner, die von vielen Herstellern implementiert wird
 Münchner MotettenChor, ein 1960 gegründeter Vokalmusikchor
 Myelomeningocele, eine Fehlbildung des Rückenmarks
 Migrierender motorischer Komplex, daher kann Magenknurren resultieren
 den Markennamen MMC des ehemaligen britischen Automobilherstellers Motor Manufacturing Company
 römische Zahlzeichen für 2100

mmc steht für:
 Toluca Mazahua (ISO-639-3-Code), eine der beiden Mazahua-Sprachen in Mexiko

Abkürzung